Slovo Alhambra má více významů:
 Alhambra – středověký komplex v Granadě
 Alhambra (Kalifornie) – město v USA
 Divadlo Alhambra (Praha) – Kabaret a divadlo v Praze
 Divadlo Alhambra (Londýn) – Alhambra Theatre of Variety, divadlo v Londýně

Externí odkazy